Frank Ryan je lahko:

Frank Ryan (komentator) (1899-1962), ameriški hokejski komentator
Frank Ryan (kriket) (1888–1954), angleški igralec kriketa
Frank Ryan (tenorist) (1900–1965), irski operni pevec
Frank Ryan (aktivist) (1902–1944), irski republikanski aktivist
Frank Ryan (ameriški nogomet) (rojen 1936), ameriški igralec ameriškega nogometa
Frank »Dunie« Ryan (1942-1984), kanadski gangster
Frank Ryan (zdravnik) (1960-2010), ameriški plastični kirurg

Glej tudi
Francis Ryan, ameriški nogometaš
Francis T. Ryan, ameriški mornar